Op de 114e vrouweneditie van het US Open in 2000 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september 2000.

Samenvatting 
Titelverdedigsters Serena en Venus Williams waren door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij bereikten de halve finale, maar lieten daarin verstek gaan.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de kwartfinale. Daarin werden ze uitgeschakeld door Black en Lichovtseva.

Het als tweede geplaatste duo Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tiende geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Française Halard-Decugis had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Japanse Sugiyama elf.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Els Callens en Dominique Van Roost waren als twaalfde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.
 Kim Clijsters en Laurence Courtois bereikten de derde ronde. Daarin verloren zij van de gezusters Williams.
 Sabine Appelmans en de Amerikaanse Linda Wild strandden in de eerste ronde.

Er waren ook vijf Nederlandse deelneemsters:
 Amanda Hopmans en haar Australische partner Jelena Dokić bereikten de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het achtste reekshoofd. Zij sneuvelden al in de eerste ronde.
 Seda Noorlander en de Japanse Rika Hiraki verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook voor het Nederlandse koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2000